Make a Wish (litt. « Fais un vœu ») peut faire référence à :
Make a Wish (1937), film de Kurt Neumann ;
Make a Wish (1951), comédie musicale américaine de Hugh Martin et Preston Sturges d'après La Fée de Ferenc Molnár ;
 Make-A-Wish, fondation basée aux États-Unis.